Курми — название населённых пунктов:

Латвия 
 Курми — село в Вецпиебалгском крае.
 Курми — село в Мадонском крае.

Россия 
 Курми — село в Гергебильском районе Республики Дагестан.